Toxic (Britney Spears), de tweede single van het album In the Zone van Britney Spears.
 Toxic (Crazy Town), de eerste single van het album The Gift of the Game van Crazy Town.
 Toxic (film), een film uit 2008
 Toxic (Yade Lauren), een lied van Yade Lauren uit 2022